Амин Атуши (, рожд. 1 июля 1992, Касабланка, Марокко) — марокканский футболист, защитник саудовского клуба «Абха». Выступает за сборную Марокко по футболу.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал В 2011 году выступлениями за клуб «Видад» (Касабланка).

Выступления за сборную 
В 2017 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Марокко.

В составе сборной был участником Кубка африканских наций в Габоне.

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Касабланке
Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Видад»
Игроки ФК «Аль-Зафра»
Игроки ФК «Абха»